Masters Series Monte Carlo 2009 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Masters Series Monte Carlo rozgrywany w dniach 11–19 kwietnia 2009 roku w Monte Carlo na kortach ziemnych o puli nagród 2 270 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Monako